Ахта́ев — чеченская и дагестанская фамилия. Известные носители:

 Ахтаев, Увайс Мажидович (1930—1978) — чеченский баскетболист;
 Ахтаев, Ахмад-Кади (1942—1998) — дагестанский религиозный деятель.